Mono jezik može označavati:
Mono (mbum jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Kameruna
Mono (ubangijski jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Demokratske Republike Kongo
Mono (oceanijski jezik), austronezijski jezik iz Solomonskih otoka
Mono (šošonski jezik), šošonski jezik iz Kalifornije.